Crow (o The Crow) puede hacer referencia a:

 Los Crow, tribu indígena de Estados Unidos.
 La lengua crow, idioma de estos indios, perteneciente a la familia siuana.
 El sistema crow de parentesco, uno de los sistemas de teminología de parentesco identificados por la antropología.
 Crow, grupo musical estadounidense de blues rock.
 El cuervo (The Crow), película estadounidense de 1994 basada en la serie de cómics homónima del año 1989 de James O'Barr.